Área micropolitana de Mount Pleasant podría referirse a:

 Área micropolitana de Mount Pleasant (Míchigan)
 Área micropolitana de Mount Pleasant (Texas)